Qendër (Librazhd): municipalidade do distrito de Librazhd, Albânia;
Qendër (Skrapar): municipalidade do distrito de Skrapar, Albânia.

Desambiguação